Позитано — многозначимый термин.

 Фамилия
 Позитано, Вито (1833—1886) — итальянский дипломат.

Топоним
 Позитано — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.